Zützen steht für:
 Zützen (Golßen), Ortsteil der Stadt Golßen, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Zützen (Schwedt/Oder), Ortsteil der Stadt Schwedt/Oder, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Personen:
 Johann Eberhard von Droste zu Zützen, sächsischer Generalleutnant